2 miejscowości w Polsce:
 Lulin – osada w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Grodzisk Wielkopolski
 Lulin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Oborniki
Miejscowość w Bułgarii
 Lulin – wieś w obwodzie Jamboł
Góry w Bułgarii
 Lulin